In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Cibatu (onderdistrict van Garut), een onderdistrict van het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Cibatu (onderdistrict van Purwakarta), een onderdistrict van het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cibatu (Cibatu, Garut), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
Cibatu (Cibatu, Purwakarta), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
Cibatu (Cikarang Selatan), een plaats in het regentschap Bekasi van de provincie West-Java
Cibatu (Cikembar), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Cibatu (Cisaat), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Cibatu (Karangnunggal), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Cibatu Tiga, een plaats in het regentschap Bogor van de provincie West-Java